George Stanley kan syfta på bland andra:

 George Stanley, 9:e baron Strange (1460–1503), engelsk adelsman och statsman
 George Douglas Stanley (1876–1954), kanadensisk läkare och politiker
 George Frederick Stanley (1872–1938), brittisk militär och politiker
 George Stanley (1903–1973), amerikansk skulptör
 George Stanley (1907–2002), kanadensisk historiker
 George Stanley (född 1947), kanadensisk poet